John Hawkesworth ist der Name folgender Personen:

* John Hawkesworth (Schriftsteller) (1715?–1773), britischer Schriftsteller 
 John Hawkesworth (General) (1893–1945), britischer Generalleutnant
 John Hawkesworth (Drehbuchautor) (1920–2003), britischer Drehbuchautor und Produzent